

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Okół – część miasta Opole 
 Okół – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo 
 Okół – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów

Inne 
 Okół – istniejąca w średniowieczu osada położona na terenie południowej części dzisiejszego Starego Miasta w Krakowie